Байкин — фамилия; имеет женскую форму Байкина.

 Известные носители 
 Байкин, Александр Фёдорович (1930—1987) — советский рабочий-судостроитель, Герой Социалистического Труда (1971).
 Байкин, Алексей Романович (1922—1997) — командир миномётного расчета 173-го стрелкового полка (90-я стрелковая дивизия, 2-я ударная армия, 2-й Белорусский фронт), старший сержант.
 Байкин, Всеволод Сергеевич (1898—1989) — русский эмигрантский поэт, журналист и публицист.

Байкина 
 Байкина, Сара Набиулловна (1895—1972) — татарская советская актриса театра.
 Байкина, Светлана Сергеевна (род. 1985) — российская футболистка, вратарь команды «Дончанка». См. также 
 Байкино